Bubák může být:

 strašidlo či strašák
 fiktivní bytost z knih o Harrym Potterovi

příjmení
 Alois Bubák (1824–1870) – český malíř a ilustrátor
 František Bubák (1866–1925) – český botanik, publicista a učitel
Josef August Bubák (1813–1858) – český malíř
 Jozef Bubák (1950–2013) – slovenský malíř, grafik a režisér, autor návrhů bankovek slovenské koruny
 Milan Bubák (1924–1990) – český malíř a grafik
 Oldřich Bubák (* 1954) – český cestovatel, fotograf, spisovatel, polárník a dobrodruh